APG steht für:
 Aboriginal Provisional Government, Aborigines-Organisation mit dem Ziel, eine eigene Regierung und einen eigenen Staat der Aborigines zu schaffen
 Acción Global de los Pueblos, ein globalisierungskritisches Netzwerk, siehe Peoples Global Action
 Alkylpolyglycoside, Tenside aus pflanzlichen Ausgangsstoffen
 Allgemeine Plakatgesellschaft, siehe APG SGA
 Allgemeines Pensionsgesetz, österreichisches Pensionsrecht seit 2005
 Alten- und Pflegegesetz, Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechtes und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige in Nordrhein-Westfalen
 Angiosperm Phylogeny Group, eine Gruppe von Botanikern
 Anpassungsgeld, eine Leistung für Arbeitnehmer im Steinkohlenbergbau
 APG-Trolleybus, eine Schweizer Trolleybusbaureihe
 Apostelgymnasium, ein altsprachliches Gymnasium in Köln
 Atlas of Peculiar Galaxies, astronomischer Katalog
 Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung, eine Exportkreditgarantie der Bundesrepublik Deutschland
 Austrian Power Grid, Betreiber des elektrischen Hoch- und Höchstspannungsnetzes in Österreich
 Automatic Pressure Gelation, ein Aushärteverfahren für Gießharze, siehe Vergussanlage #Automatisches Druckgelieren (ADG)
 Phillips Army Airfield (IATA-Code), Militärflughafen des Aberdeen Proving Ground, Harford County, Maryland
 AirAsia Philippines (ICAO-Code), philippinische Fluggesellschaft

Apg. steht für:
 Apostelgeschichte, ein Buch des Neuen Testaments

apg steht für:
 Ampanang (ISO-639-3-Code), eine der austronesischen Sprachen

Abkürzung